Ге́нри Пе́рси ():
 Генри де Перси (ок. 1156 1198) — английский аристократ и землевладелец.
 Генри де Перси, 7-й барон Перси (ок. 1235 1272) — английский аристократ, 7-й феодальный барон Перси из Топклифа (с 1245 года); внук предыдущего.
 Генри Перси, 1-й барон Перси (ок. 1273 1314) — участник Шотландских войн короля Эдуарда I; сын предыдущего.
 Генри Перси, 2-й барон Перси (1301—1352) — сын предыдущего.
 Генри Перси, 3-й барон Перси (1322—1368) — сын предыдущего.
 Генри Перси, 1-й граф Нортумберленд (1341—1408) — 4-й барон Перси из Алнвика (с 1368), 1-й граф Нортумберленд (с 1377), лорд острова Мэн (с 1399), лорд-маршал Англии (1377—1403), английский военачальник времён Столетней войны; сын предыдущего.
 Генри «Горячая Шпора» Перси (1364—1403) — английский рыцарь и военачальник; сын предыдущего.
 Генри Перси, 2-й граф Нортумберленд (1394—1455) — английский дворянин и полководец войны Алой и Белой розы; сын предыдущего.
 Генри Перси, 3-й граф Нортумберленд (1421—1461) — сын предыдущего.
 Генри Перси, 4-й граф Нортумберленд (1449—1489) — сын предыдущего.
 Генри Элджернон Перси, 5-й граф Нортумберленд (1478—1527) — сын предыдущего.
 Генри Перси, 6-й граф Нортумберленд (ок. 1502 1537) — сын предыдущего.
 Генри Перси, 8-й граф Нортумберленд (1532—1585) — племянник предыдущего..
 Генри Перси, 9-й граф Нортумберленд (1564—1632) — сын предыдущего.
 Генри Перси, 7-й герцог Нортумберленд (1846—1918) — сын 6-го герцога Нортумберленда.
  (1912—1940) — сын 8-го герцога Нортумберленда; внук предыдущего.
 Генри Перси, 11-й герцог Нортумберленд (1953—1995) — сын 10-го герцога Нортумберленда; племянник предыдущего.